Сусі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на північний схід від Парижа, 90 км на південний схід від Ам'єна, 50 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сусі на сайті французького Національного інституту географії
 Сусі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сусі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сусі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сусі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена